

Persone 
Jean Jaurès – politico francese
Jean-Sébastien Jaurès – calciatore francese

Trasporti 
Jaurès – stazione della metropolitana di Parigi
Boulogne - Jean Jaurès – stazione della metropolitana di Parigi